Peter Mauclerc, regent van Bretagne (1221-1237)
 Peter van Dreux (graaf), graaf van Dreux (1331-1345)